Europamesterskabet i håndbold for mænd 2020 var den 14. udgave af EM i håndbold for mænd arrangeret af European Handball Federation. Slutrunden med deltagelse af 24 hold blev spillet i Sverige, Østrig og Norge, der blev valgt som værtslande på EHF's kongres i Dublin den 20. september 2014, og hvor det også blev besluttet at udvide antallet af deltagere ved slutrunden fra de hidtidige 16 til 24.

 vandt EM, for anden gang i træk, efter de slog  22-20.

Spillesteder

Lodtrækning 
Lodtrækningen bliver afholdt i 28. juni 2019 i Erste Bank Campus i Wien, Østrig

Seedingen

Dommere 
De 23 dommerpar, blev annonceret d. 21. august 2019.

Indledende gruppespil

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Mellemrunde

Gruppe I

Gruppe II

Slutspil

Semifinaler

Femteplads

Bronzekamp

Finalekamp

Rangering og statistik

All-Star Team 
EM's All-Star holdet blev offentliggjort, på finaledagen, den 26. januar 2020.

Statistiker

Top målscorere

Top målvogtere

Kilder / eksterne henvisninger 

Håndbold i 2020
2020 (mænd)
Håndbold i Sverige
Håndbold i Østrig
Håndbold i Norge